Стефано Спозетти (, ) — это швейцарский астроном-любитель и первооткрыватель астероидов итальянского происхождения, который работает в Ньосской астрономической обсерватории. В период 1998 по 2007 год им было обнаружено в общей сложности 149 астероидов. Он живёт в городе  кантона Тичино в италияноговорящей части Швейцарии в Тичинских Альпах. С юности он был очень активным наблюдателем малых планет и метеоров.

В знак признания его заслуг одному из астероидов было присвоено его имя .

См. также 
 Марио Юрич
 Зденька Ваврова
 Михал Кочер

Примечания

Ссылки 
 Eleven Lunar Impact Candidates

Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы XXI века
Астрономы Швейцарии
Первооткрыватели астероидов